Esistono più comuni francesi con questo nome

Martincourt – Meurthe e Mosella
Martincourt – Oise